Bajinci (Crna Trava), een plaats in de Servische gemeente Crna Trava
 Bajinci (Srbac), een plaats in de gemeente Srbac in Bosnië-Herzegovina